Charleston puede hacer referencia a:

Lugares en Estados Unidos 
 Charleston, una ciudad en el estado de Arkansas;
 Charleston, un municipio en el estado de Carolina del Norte;
 Charleston, un condado en el estado de Carolina del Sur;
 Charleston, una ciudad en el estado anterior;
 Charleston, un municipio en el estado de Illinois;
 Charleston, una ciudad en el estado anterior;
 Charleston, un municipio en el estado de Iowa;
 Charleston, un municipio en el estado de Kansas;
 Charleston, un pueblo en el estado de Maine;
 Charleston, un municipio en el estado de Míchigan;
 Charleston, una ciudad en el estado de Misisipi;
 Charleston, una ciudad en el estado de Misuri;
 Charleston, un pueblo en el estado de Nueva York;
 Charleston, un municipio en el estado de Pensilvania;
 Charleston, una ciudad en el estado de Tennessee;
 Charleston, un pueblo en el estado de Utah;
 Charleston, un pueblo en el estado de Vermont;
 Charleston, una ciudad en el estado de Virginia Occidental;

Música y baile 
 Charlestón, baile que se hizo popular a principios del  en Europa y los Estados Unidos;
 Hi hat también conocido como Charleston, uno de los cuerpos de la batería.